«Назад в СССР» (рабочее название — «Рождённый в СССР») — российский 4-серийный фильм 2010 года. Режиссёр — Валерий Рожнов, исполнители главных ролей — Марат Башаров и Карина Андоленко.

Сюжет 
Успешному 34-летнему предпринимателю Антону Родимову уже всё поднадоело в жизни и ничего не интересно. От скуки и отсутствия любви он находит утешение в алкоголе. Его близкий друг Андрей решает спасти его, и в результате Антон попадает на собрание общества анонимных алкоголиков, на котором он знакомится со странным человеком по прозвищу «Сталкер», который предлагает Антону настоящее приключение с ощущениями, которых тот никогда не испытывал.

После этого Антон чудесным образом из своего 2010 года переносится в прошлое — в 27 апреля 1975 года. В прошлом он постоянно попадает в нелепые ситуации — ему приходится побывать в отделении милиции, в сумасшедшем доме и на собрании местного райкома. Он знакомится с очаровательной девушкой Наташей, с которой у него начинается роман. После цепи разнообразных событий он в конце концов снова оказывается в 2010 году.

Впоследствии Антон узнаёт, что всё его путешествие в СССР было постановкой, советский город Углец был декорациями, а все окружавшие его люди были актёрами. Спектакль был заказан у «Сталкера» Андреем (другом Антона) с целью помочь последнему выбраться из алкоголизма и найти себя. Но Антону удаётся разыскать Наташу, и хотя она играла роль, их роман всё же был настоящим; они остаются вместе.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик — Валерий Рожнов
 Второй режиссёр — Анжелика Бокоева
 Оператор-постановщик — Олег Кириченко
 Художник-постановщик — Ульяна Рябова 
 Композитор — Игорь Бабаев
 Директор картины — Елена Дукаревич.

Съёмки 
 Фильм снимали в Сокольниках, Новомосковске, Узловой и Северо-Задонске Тульской области. Часть сцен снимали под Москвой, на станции Ленинской (под Домодедовом).
 По словам режиссёра фильма Валерия Рожнова, в Северо-Задонске еще сохранился дух социализма 1970-х годов, несмотря на то, что в нём есть реклама и современные магазины.
 В эпизодах фильма снялись многие местные жители.
 Автомобили «УАЗ», «Волга» и советские грузовики для съёмок сцен в 1975 году были предоставлены тульским клубом ретро-автомобилей, кроме ВАЗ-2101 «Жигули» (такой машины в клубе не оказалось, её пригнали из Москвы).

Премьера 
Премьера фильма состоялась на Первом канале 10 сентября 2011 года.

Критика 
«Назад в СССР» почти полностью повторяет сюжет фильма 2006 года «Парк советского периода», который является вторичным и не вызвал интерес у зрителей и критиков. 

Сериал получил отрицательную оценку политического движения «Суть времени» за внешнее декоративное отражение советского прошлого без показа духовных ценностей:
…демонстрируется только вещественная оболочка 1975 года, а идеи и отношения копируются из настоящего.

Ситуация с романом Олега Уланова «АНО» 
Телесериал имеет общие моменты с синопсисом романа Олега Уланова «АНО (Агентство нестандартного отдыха)»:
Свой роман «Агентство нестандартного отдыха» я закончил писать 6 января 2010 года. В начале февраля я начал рассылать его синопсис во все крупные кинокомпании. В том числе в моём списке оказалась кинокомпания «Централ Партнершип». У них на сайте есть форма обратной связи, когда ты отправляешь им письмо, а тебе никакого подтверждения о том, что ты отправил, не приходит. У меня есть доказательство того, что моя книга уже была готова в начале января, потому что я сам себе её отправил заказным письмом, а также есть все подтверждающие документы. В моём списке, по которому я отправлял синопсис, были «Леан-М» и «Первый канал», с которого мне ответили, что материал интересный, но, к сожалению, они сейчас адаптируют похожий американский фильм.
Я не стал ждать, пока какая-нибудь кинокомпания даст мне отмашку, а написал сценарий полного метра. Отправил его на конкурс «Личное дело», в состав жюри которого входит Сергей Балабанов. В итоге мой сценарий «АНО» привлёк внимание жюри как имеющий большой коммерческий потенциал. И вдруг мне звонит одна знакомая и говорит: «Олег, я хочу тебя расстроить. Посмотрела новый фильм «Назад в СССР». Сюжет его очень похож на твой. Конечно, моим первым желанием было посмотреть — что там.
Да, я посмотрел. И хочу сказать, что в фильме очень много сюжетных ходов, которые повторяют ходы моей книги. Конечно, героя отправляют не в 83-й, а в 75-й. По книге герой обращается в «Агентство нестандартного отдыха», а в фильме – в «Общество анонимных алкоголиков». И в том, и в другом случае он отправляется в прошлое в бессознательном состоянии. У меня — это пилюля. А в фильме героя бьют по голове бутылкой. У меня он возвращается при помощи второй пилюли. А в фильме его бьют по голове второй бутылкой. В общем, очень много таких похожих нюансов. Конечно, разрешить данную ситуацию может только суд, если он будет.

Исторические ляпы 
Учитывая, что «советская действительность» была срежиссирована специально для Антона, указанные исторические неточности не являются киноляпами в прямом смысле слова:
 Антон и Наташа в 1975 году танцуют под песню Анны Герман «Эхо любви». На самом деле эту песню на стихи Роберта Рождественского композитор Евгений Птичкин написал в 1977 году для фильма «Судьба».

 На портрете Леонида Ильича Брежнева, висящем за спиной первого секретаря райкома КПСС, изображены 4 звезды Героя Советского Союза. На самом деле 4-я звезда Героя Советского Союза была вручена Брежневу в декабре 1981 года по случаю его 75-летия, а в 1975 году у него была только 1 звезда Героя Советского Союза.
 У милицейского «УАЗика» стёкла на задних дверях тонированные.
 Школьная форма, которая показана в фильме, была введена в 1975/76 учебном году, который начался 1 сентября 1975 года, поэтому в апреле 1975 года её носить никто не мог.
 В фильме упоминается радиопередача, в которой Сева Новгородцев взял интервью у Фредди Меркьюри. Однако известный радиоведущий уехал из СССР только в ноябре 1975 года, а его первый радиоэфир состоялся лишь в 1977 году.
 Глобус на шкафу в квартире у героини явно образца XXI века — пластиковый глянцевый шар, в СССР такого быть не могло.
 Антон, попав в 1975 год, носит спортивную вязаную шапочку типа "петушок". Однако появятся такие головные уборы лишь к началу 1980-х годов.

См. также 
 Барин (фильм)
 Холоп (фильм)
 Игра (фильм, 1997)

Примечания

Ссылки 
  
 «Назад в СССР» на сайте журнала «Афиша»
 «Назад в СССР» на Рускино

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы Первого канала
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы о путешествиях во времени
Телевизионные мини-сериалы России
Ностальгия по СССР
Фантастические телесериалы России
Научно-фантастические комедии России